Walton má následující významy:

příjmení
 Cedar Walton (1934–2013), americký hudebník
 Craig Walton (* 1975), australský triatlonista
 Ernest Thomas Sinton Walton (1903–1995), irský fyzik
 Frederick Walton (1834–1928), anglický vynálezce
 George Walton (1749–1804), americký politik
 Izaak Walton (1594–1683), anglický spisovatel
 Leslye Waltonová (* 19??), americká spisovatelka
 Luke Walton (* 1980), americký basketbalista
 Sam Walton (1918–1992), americký obchodník
 William Walton (1902–1983), anglický hudební skladatel

rodné jméno
 Caleb Walton West (1844–1909), americký politik
 Walton Eller (* 1982), americký sportovní střelec
 Walton Goggins (* 1971), americký herec
 Walton Walker (1889–1950), americký generál

místopisný název
 Walton-on-Thames, anglické město
 Walton-on-the-Naze, anglické město
 The Waltons (seriál), americký televizní seriál